Burg Grub  steht für
Burg Grub (Gmunden), Oberösterreich
Burg Grub (Messern), Niederösterreich
Burg Grub, Schloss Drasendorf, Kärnten
Burgstall Grub, abgegangene Burg in Valley

Siehe auch:
Burggrub 
Schloss Grub